Карл (), також Карло — германське чоловіче ім'я. Інші форми — Карлуш (в Португалії), Карлос (в іспаномовних країнах), Чарльз (в англомовних країнах), Шарль (у франкомовних країнах). Жіночий варіант — Кароліна.

Особи 
 Карл (герцог Бретані)
 Карл I (герцог Орлеану)
 Карл (король Провансу)
 Карл Австрійський
 Карл V (граф Ангулему)
 Карл IV (король Наварри)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Карл XI, король Швеції в 1660—1697 роках (династія Пфальц-Цвейбрюкенів).
 Карл XII, король Швеції в 1697—1718 роках (династія Пфальц-Цвейбрюкенів).
 Карл XIII, король Швеції в 1809—1818 роках (династія Голштейн-Готторпів).
 Карл XIV Юган Бернадот, король Швеції в 1818—1844 роках (династія Бернадотів).
 Карл XV, король Швеції у 1859—1882 роках (династія Бернадотів).
 Карл XVI Густав, король Швеції з 1973 року (династія Бернадотів).
 Карл Густав Крейц — (1660—1728) — шведський барон, генерал від кавалерії, один з найдосвідченіших командирів шведської кінноти, брав участь у 16-ти битвах.

Див. також 
 Кароль

Примітки